Lords of Chaos:
 Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground — книга о блэк-метале.
 Lords of Chaos — компьютерная игра.
 Lords of Chaos — фильм.
 Lords of Chaos — песня дэт-метал группы Job for a Cowboy с альбома 2009 года Ruination.

См. также 
 Властелин хаоса () — книга Роберта Джордана